Chalcodryidae — семейство жуков (Coleoptera), члены которого обитают на островах Новой Зеландии.

Систематика 
Маленькое семейство, включает всего 17 видов в четырёх родах.
 Chalcodrya Redtenbacher, 1868
 Chalcodrya bifasciata Broun, 1880
 Chalcodrya calida Broun, 1880
 Chalcodrya cylindrata Broun, 1880
 Chalcodrya hilaris Watt, 1974
 Chalcodrya minor Broun, 1880
 Chalcodrya nigellus Broun, 1880
 Chalcodrya nigricorne Broun, 1880
 Chalcodrya nubeculosa Broun, 1880
 Chalcodrya pullum Broun, 1880
 Chalcodrya undulata Broun, 1880
 Chalcodrya ustatus Broun, 1880
 Chalcodrya variegata Redtenbacher, 1868
 Onysius Broun, 1886
 Onysius anomalus Broun, 1886
 Philpottia Broun, 1915
 Philpottia levinotis Watt, 1974
 Philpottia mollis (Broun, 1886)
 Sirrhas Champion, 1893
 Sirrhas limbatus Champion, 1893
 Sirrhas variegatus Lawrence, 1994

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — family Chalcodryidae Watt, 1974

Разноядные жуки
Семейства насекомых
Эндемики Новой Зеландии
Насекомые Новой Зеландии